Grønningen kan syfta på:
 Kunstnersammenslutningen Grønningen – en dansk konstnärsammanslutning

Personer
 Harald Grønningen (1934–2016), norsk skidåkare

Geografi

Danmark
 Grønningen, Köpenhamn – en gata i Köpenhamn

Norge 
 Grønningen fyr – en norsk angöringsfyr på en mindre ö i Vest-Agder fylke